Чёрч, Черч ( , букв. «церковь») — английская фамилия.

Известные носители:
 Чёрч, Алонзо (1903—1995) — американский математик и логик.
 Черч, Бубба (1924—2001) — американский бейсболист.
 Чёрч, Билл (род. 1946) — американский бас-гитарист.
 Чёрч, Джон Хьюстон (1892—1953) — генерал армии США.
 Чёрч, Джордж (род. 1954) — американский учёный, генетик, молекулярный инженер, химик.
 Чёрч, Ричард (1784—1873) — английский офицер, участник войны за независимость Греции.
 Чёрч, Розмари (род. 1962) — журналист и телеведущая.
 Черч, Саймон (род. 1988) — английский футболист.
 
 Чёрч, Фрэнк (1924—1984) — американский юрист и политик.
 Чёрч, Шарлотта (род. 1986) — британская певица.
 Черч, Эллен (1904—1965) — предположительно, первая в мире стюардесса.
 Чёрч, Эрик (род. 1977) — американский исполнитель кантри-музыки.

Другие значения 
 Чёрч (деревня) (Church, Lancashire) — крупная деревня в Англии (графство Ланкашир)

См. также 
 Черч-стрит
 Черч-Хилл
 Church

Примечания